Jenthe Biermans, nascido a 30 de outubro de 1995, é um ciclista profissional belga que actualmente corre para a equipa Arkéa Samsic.

Palmarés
2023
 Muscat Classic

Resultados nas Grandes Voltas 

-: não participa 
Ab.: abandono

Ligações externas
 
 
 Ficha e palmarés completo de Jenthe Biermans (sitiodeciclismo.net)

Ciclistas da Bélgica